Kvalspelet till Allsvenskan 2018 spelades mellan det 14:e placerade laget i Allsvenskan 2017, Jönköpings Södra, och det tredjeplacerade laget i Superettan 2017, Trelleborgs FF.

Facit efter respektive lags säsong 2017

Ligan

Svenska cupen
Tabellen är färdigställd utifrån matcher som har spelats under året 2017 (Svenska cupen 2016/2017 och 2017/2018), matcher som stått oavgjort efter 90 minuter räknas i tabellen som oavgjort.

Matcher

Första mötet

Andra mötet

Källor

Fotbollssäsongen 2017
Trelleborgs FF
Fotboll i Sverige 2017
2018
Jönköpings Södra IF
Sportevenemang i Jönköping
Sportevenemang i Trelleborg